Morangis (Marne)
 Morangis (Essonne)